Аэропорт Врангель (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в двух километрах к северо-востоку от центрального делового района города Врангель (остров Врангеля, архипелаг Александра, Юго-Восточная Аляска, США).



Операционная деятельность 
Деятельность аэропорта субсидируется за счёт средств Федеральной программы США  по обеспечению воздушного сообщения между небольшими населёнными пунктами страны.

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 Airport Diagram (GIF)

Аэропорты Аляски